Desde Rusia con amor puede referirse a:

Universo James Bond  
 Desde Rusia con amor (1957), novela de James Bond de Ian Fleming.
 Desde Rusia con amor (1963), adaptación cinematográfica de la novela de Fleming, por Eon Productions.
Desde Rusia con amor (1963), álbum musical de la película homónima de 1963.
Desde Rusia con amor (2003), nueva versión del álbum de la película homónima.
 Desde Rusia con amor (2003), canción principal del álbum homónimo de 1963.
 Desde Rusia con amor (2005), videojuego de EA Games inspìrado en la novela homónima de 1967.

Música 

 Desde Rusia con amor (2011), álbum de la banda Molotov.Desde Rusia con amor (2004), álbum de la banda Cold War.Desde Rusia con amor'' (2010), álbum de Tori Amos.